"Son of Sam" puede referirse a:

 Son of Sam, alias del asesino en serie estadounidense de la década de 1970, David Berkowitz.
 Son of Sam, banda estadounidense de horror punk.